Трофей Северной Ирландии 2005 () — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, который проходил с 17 по 21 августа 2005 года в Белфасте, Северная Ирландия. Победителем турнира стал Мэттью Стивенс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:7.

Призовой фонд 
 Общий призовой фонд: £32 500
 Участие в уайлд-кард раунде: £500
 Участие в 1/8 финала: £4000
 Участие в 1/4 финала: £1000 (всего £1000)
 Участие в 1/2 финала: £1500 (всего £2500)
 Финалист: £5500 (всего £8000)
 Победитель: £11 000 (всего £13 500)

Формат 
 Всего участвовали 20 игроков (все из топ-16 плюс 4 обладателя уайлд-кард);
 1-й раунд и 1/16 финала: матчи до 4 побед;
 1/4 финала: матчи до 5 побед;
 1/2 финала: матчи до 6 побед;
 финал: матч до 9 побед (сессии по 8 и 9 партий).

Результаты

Уайлд-кард раунд 
 Иан Маккалох 2:4 Нил Робертсон  
 Алистер Картер 0:4 Дин Цзюньхуэй  
 Стив Дэвис 0:4 Марк Аллен  
 Джо Перри 1:4 Джо Свэйл

Основной турнир

Финал

Сенчури-брейки 
 140 Алан Макманус
 138 Джо Свэйл
 134, 133 Шон Мёрфи
 126, 107 Стивен Хендри
 107 Дин Цзюньхуэй
 105, 100 Мэттью Стивенс

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive)
 Результаты турнира на snooker.org

Трофей Северной Ирландии
2005 год в снукере